Badkuip
Baden (activiteit), het zich wassen in een badkuip
 Bad (film), geregisseerd door Theo van Gogh
 Bad (album), een lp van Michael Jackson uit 1987
Bad (single van Michael Jackson), de single afkomstig van de gelijknamige lp
2Bad, een nummer van Michael Jackson
 Bad (David Guetta & Showtek)
 Bad (Rihanna), een nummer van Rihanna
 Bad (U2), een nummer van U2
 Bad (Verbandsgemeinde), een territoriale bestuurlijke corporatie in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Bad (India), een plaats in India
 Bad (kuuroord), woord dat voor een plaatsnaam wordt gezet als deze een kuuroord is
 Big Audio Dynamite, afkorting BAD, een Britse punkband

Zie ook 
 Orde van het Bad, een Britse ridderorde